Козловский сельсовет — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица.

Белоруссия 
 Козловский сельсовет — Гомельская область, Светлогорский район (упразднён в 2009).
 Козловский сельсовет — Минская область, Несвижский район.

Российская Федерация 
 Козловский сельсовет — Астраханская область, Володарский район.
 Козловский сельсовет — Владимирская область, Вязниковский район.
 Козловский сельсовет — Волгоградская область, Руднянский район.
 Козловский сельсовет — Воронежская область, Бутурлиновский район.
 Козловский сельсовет — Воронежская область, Терновский район.
 Козловский сельсовет — Забайкальский край, Калганский район.
 Козловский сельсовет — Калужская область, Перемышльский район.
 Козловский сельсовет — Кировская область, Шабалинский район.
 Козловский сельсовет — Мордовия, Атяшевский район.
 Козловский сельсовет — Московская область, Зарайский район (упразднён в 1954).
 Козловский сельсовет — Московская область, Константиновский район (упразднён в 1954).
 Козловский сельсовет — Московская область, Шаховской район (упразднён в 1939).
 Козловский сельсовет — Нижегородская область, Краснобаковский район.
 Козловский сельсовет — Новосибирская область, Барабинский район.
 Козловский сельсовет — Новосибирская область, Татарский район.
 Козловский сельсовет — Пензенская область, Белинский район.
 Козловский сельсовет — Пензенская область, Лопатинский район.
 Козловский сельсовет — Рязанская область, Михайловский район.
 Козловский сельсовет — Рязанская область, Рыбновский район.
 Козловский сельсовет — Саратовская область, Питерский район.
 Козловский сельсовет — Тверская область, Андреапольский район.
 Козловский сельсовет — Тверская область, Оленинский район.
 Козловский сельсовет — Тверская область, Спировский район.
 Козловский сельсовет — Тульская область, Венёвский район.
 Козловский сельсовет — Чувашия, Порецкий район.

Украина 

Кизловский (букв. Козловский) сельский совет ()

Упразднены в 2020 году.

Львовская область 

 Кизловский сельский совет Бусского района

Полтавская область 

 Кизловский сельский совет Чернухинского района